Il y a plusieurs Jeanne d'Angleterre :
 Jeanne d'Angleterre (1165-1199), fille d'Henri II d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine, épouse de Guillaume II de Sicile, puis de Raymond VI de Toulouse ;
 Jeanne d'Angleterre (1191-1237), fille illégitime de Jean d'Angleterre, épouse de Llywelyn le Grand ;
 Jeanne d'Angleterre (1210-1238), fille de Jean d'Angleterre et d'Isabelle d'Angoulême, épouse d'Alexandre II d'Écosse ;
 Jeanne d'Acre (1272-1307), fille d'Édouard  d'Angleterre et d'Éléonore de Castille, épouse de Gilbert de Clare,  comte de Gloucester et  comte de Hertford, puis de Raoul de Monthermer ;
 Jeanne d'Angleterre (1321-1362), dite « Jeanne de la Tour », fille d'Édouard II d'Angleterre et d'Isabelle de France, épouse de David II d'Écosse ;
 Jeanne de Kent (1328-1385), fille d'Edmond de Woodstock et de Marguerite Wake, épouse de Thomas Holland,  comte de Kent, puis de William Montagu,  comte de Salisbury, et enfin d'Édouard de Woodstock, prince de Galles ;
 Jeanne d'Angleterre (1333/4-1348), fille d'Édouard III d'Angleterre et de Philippa de Hainaut ;
 Jeanne Grey (1537-1554), reine d'Angleterre en 1553.

Homonymie dynastique